Flooding (engl.: Überflutung) steht für:

 Flooding (Informatik), Überflutung durch Netzwerkpakete
 Flooding (Psychotherapie), Therapieform, bei der der Patient bewusst mit seinen stärksten Angstreizen konfrontiert wird

 Siehe auch
 Brand Flooding
 Flood (Begriffsklärung)